Kalendergeschichten steht für:
 Kalendergeschichte, literarische Kleinkunst, publiziert in Kalendern und Jahrbüchern

 Kalendergeschichten (Brecht), Sammlung von Erzählungen und Gedichten von Bertolt Brecht
 Kalendergeschichten (Oskar Maria Graf), Sammlung von Erzählungen und Geschichten von Oskar Maria Graf